Dai kan syfta på:

Daifolket – en av Kinas nationaliteter
 Dai (De sexton kungadömena) –  stat under perioden De sexton kungadömena i norra Kina
Dai, Xinzhou – ett härad i Shanxi-provinsen i Kina
Pulau Dai  – en ö i Moluckerna, Indonesien
Dai Mandinka  – en ort i Gambia

WP:Projekt Kina